

Musica 
 She's Gone – singolo di Hall & Oates del 1974, dall'album Abandoned Luncheonette; una cover è presente nell'album Tony Hadley di Tony Hadley del 1997
 She's Gone – singolo di Eric Clapton del 1998
 She's Gone – singolo dei Brutha del 2008
 She's Gone – singolo di Nelson Morais del 2010
 She's Gone – album degli Upset del 2013

Televisione 
 She's Gone – film per la televisione del 2004 diretto da Adrian Shergold